

Persone 
Salvatore Giuliano – bandito e indipendentista siciliano
Salvatore Giuliano – militare italiano caduto in Abissinia
Salvatore Giuliano – boss della camorra napoletana
Salvatore Giuliano – sottosegretario del Governo Conte I

Altro 

Salvatore Giuliano – film di Francesco Rosi
Salvatore Giuliano – opera di Lorenzo Ferrero
Salvatore Giuliano – musical di Dino Scuderi